Rethberg steht für:

 Rethberg, eine Insel im Rühner See im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Rethberg (Schweriner See), eine Insel im Schweriner Außensee im Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern
 Rethberg (Extertal), Weiler in der Gemeinde Extertal im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen

Rethberg ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Rethberg (1894–1976), deutsche Opernsängerin (Sopran)